Vloten kan verwijzen naar'''

 Vloot, een aantal schepen
 Van Vloten, een Nederlandse achternaam